La província de Nóvgorod - Новгоро́дская о́бласть  , transliterat Novgoródskaia óblast - és un subjecte federal (una província) de la Federació Russa.

Referències 

Província de Nóvgorod
Orde de Lenin